

Personnes 
Sapojnikov (masculin ; ) ou Sapojnikova (féminin ; ) est un nom de famille russe porté par plusieurs personnalités :
 Vassili Sapojnikov (1861-1924), géographe et botaniste russe.
 Andreï Sapojnikov (1971-), joueur de hockey sur glace russe.

Patronyme russe